Българите са основна етническа група в България, според преброяването на населението през 2011 г. те са 5 664 624 души, или 76,9% от населението на страната.

Емиграция и човешки загуби 
Според проф. д-р Христо Гандев само в периода 1770 – 1870 г. са били убити над 200 000, а са емигрирали над 600 000 етнически българи. Именно през този период се формират и българските общности в Бесарабия, Крим, Банат и други райони. По време на Руско-турската освободителна война през 1877 – 78 г. са убити или безследно изчезнали около 180 000 души.

Участието на България в четири войни за национално обединение и множество въстания до средата на века водят страна до нови човешки загуби (около 200 000 убити и над 300 000 осакатени) и изселване на около 900 000 души от България през периода 1880 – 1948 година.

Естествен прираст 
През 2000 г. естественият прираст сред етническите българи е -8,1‰ при -5,1‰ средно за страната. Раждаемостта е била едва 6,9‰ при висока смъртност от 15‰.

През 1975 г. естественият прираст на българите в селата е -3,3‰, докато в градовете е 11,6‰.

Възрастова структура 
Възрастова структура сред българите, според преброяванията на населението през 1992 и 2001 г. (в %):

Възрастова структура сред българите, според преброяването на населението през 2011 г.:

Численост и дял 
Численост и дял на българите според преброяванията на населението в България през годините:

Б Е Л Е Ж К А:

 Данните за 2011 година включва голям брой души, които не са определили етническата си принадлежност.

Области 

Численост и дял на българите по области, според преброяванията на населението през годините:

Общини 

Според преброяването на населението през 2001 г. българите представляват мнозинство в 234 от 264 общини, в останалите 30 общини са малцинство, където доминиращ етнос са турците. През същата година броят на общините с над 90% българско население е 86, като в това число попадат всички общини в областите Кюстендил и Перник. В други 93 общини българското население е от 75 до 90 процента, а в други 36 общини българското население е между 50 и 75 процента. Общините, в които българите са над 99 процента от населението, декларирало към коя етническа група спада, са – Бобошево (99,5 %), Чавдар (99,5 %), Ковачевци (99,3 %), Копривщица (99,3 %), Неделино (99,3 %), Бойница (99,1 %), Невестино (99,1 %), Своге (99,1 %) и Годеч (99 %).

Численост и дял на българите по общини, подредени по азбучен ред, според преброяванията на населението през годините (в %):

Селища 
Според преброяването на населението от 2001 г. броят на селата със 100 % българско население е 986, в още 234 села делът на българите е между 99,5 и 99,9 % .

Източници 

 
България
Етнически групи в България